Clavería puede referirse a:

 Clavería (Ciudad de México)
 Carlos Esteban Clavería Arza (1923 - 2009). Político nacionalista vasco del PNV).
 Carlos Clavería (crítico literario catalán)
 Clavería de Cagayán, municipio del Valle del Cagayán, Filipinas;
 Clavería de Misamis, municipio de Misamis Oriental, Filipinas;
 Narciso Clavería y Zaldúa, conde de Manila, Gobernador de Filipinas;